Francelia Billington (1895-1934) – attrice statunitense
Greg Billington (1989) – triatleta statunitense
Michael Billington (1941-2005) – attore britannico
Teddy Billington (1882-1966) – pistard statunitense